Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Ambuscade :

 le , une frégate de cinquième rang portant 40 canons ; il s'agit de la frégate française Embuscade capturée en 1746 ;
 le , une frégate de cinquième rang de 32 canons lancée en 1773 et capturée par la marine royale française en 1798 ;
 le HMS Ambuscade, une frégate française de 40 canons, l', capturée en 1798 ;
 le HMS Ambuscade, une frégate française de 38 canons, la , capturée en 1811 ;
 le HMS Ambuscade, renommée  avant son lancement en 1846 ;
 le , un destroyer de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 le , un destroyer lancé en 1926 qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 le , une frégate de Type 21 lancée en 1973 qui participe à la guerre des Malouines.

Ambuscade